

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Linda Sällström, (1988- ), est une joueuse de football finlandaise ;
 Johanna Sällström, (1974-2007), fut une actrice suédoise ;

Homonymie
Homonymie de patronyme